Slovo půlnoční může označovat

 vigilie, neboli půlnoční mše
 Půlnoční Slunce –  jev vyskytující se za polárním kruhem
 Půlnoční myš –  album skupiny The Plastic People of the Universe 
 Půlnoční běh – americký akční film z roku 1988
 Půlnoční kovboj – americké filmové drama z roku 1969
 Půlnoční bouře –  zamýšlené rodné jméno, které nebylo povoleno 
 Půlnoční vlak – více významů
 Půlnoční (píseň) – skládba z filmu Alois Nebel